Montoya est un nom d'origine basque, qui signifie « monticule », « tertre », « talus » et désigne par extension « la maison située sur un tertre ».

Patronyme 

Cristian Daniel Montoya Vélasquez (1988-), un ingénieur colombien ;
Al Montoya (1985-), un joueur de hockey sur glace américain ;
Albertin Montoya (1975-), un footballeur et entraîneur de football féminin américain ;
Alex Montoya (1907-1970), acteur américain ;
Carlos Montoya (1903-1993), un guitariste de flamenco ;
 Cristhian Montoya (1989-), un coureur cycliste colombien ;
 Daniela Montoya (1990-), une footballeuse colombienne ;
Diego Montoya (1982-), un ancien coureur cycliste colombien ; 
Diego León Montoya Sánchez, plus couramment appelé « Diego Montoya » (1958-), un présumé trafiquant ; 
Félix Montoya (1980- ), un footballeur costaricien ;
Gabriel Montoya (1868-1914), un médecin et compositeur de chansons français ;
Isabelle Montoya (1984- ), une comédienne française ;
 Javier Ignacio Montoya (1997-), un coureur cycliste colombien ;
Jesús Montoya (1963-), un coureur cycliste espagnol ;
Joseph Montoya (1915-1978), un homme politique américain ;
José Montoya (1932-2013), un artiste et poète américain ;
Juan Pablo Montoya (1975-), un pilote automobile colombien ;
Julián Montoya (1993-), un joueur de rugby à XV argentin ;
Laura Montoya (1874-1949), une éducatrice et religieuse catholique colombienne ;
Laurent Montoya (1980-), un footballeur professionnel français ;
Marconi Durán Montoya (1980-), un coureur cycliste costaricien ;
Martín Montoya (1991-), un footballeur espagnol ;
Modesto Montoya (1949-), un physicien nucléaire péruvien ;
 Paolo Montoya (1985-), un coureur cycliste costaricien ;
Pablo Montoya (1963-), écrivain colombien ayant remporté le prix Rómulo Gallegos en 2015 ;
Ramón Montoya (1879-1942), un guitariste de Flamenco ;
Reynel Montoya (1959-), un coureur cycliste colombien ;
Telmo Zarraonandia Montoya (1921-2006), un footballeur professionnel espagnol ;
Toya Montoya (née en 1984), modèle et animatrice de télévision colombienne
Víctor Montoya (1958-), un écrivain bolivien.

Personnages de fictions 
 Renee Montoya, personnage de la série animée Batman, la série animée.
 Manolito de Montoya (Henry Darrow (en)), Sebastian de Montoya (Frank Silvera (en)) et Victoria Montoya sont des personnages de la série Le Grand Chaparral.

Toponyme 
 Capitán Montoya, localité argentine située dans le département de San Rafael, province de Mendoza.

Homonymie de patronyme
Patronyme basque